Sadah (arabiska: صعدة) är ett guvernement i Jemen. Den administrativa huvudorten är Sadah. Guvernementet har 695 033 invånare och en yta på 12 370 km².

Distrikt 
 Al Dhaher
 Al Hashwah
 As Safra
 Baqim
 Ghamr
 Haydan
 Kitaf wa Al Boqe'e
 Majz
 Monabbih
 Qatabir
 Razih
 Sa'adah
 Sahar
 Saqayn
 Shada'a

Källor

Externa länkar 

 Statoids 

Jemens guvernement